Pets – film del 1974 diretto da Raphael Nussbaum
Pets – sitcom britannica trasmessa tra il 2001 e il 2002
Pets - Vita da animali (The Secret Life of Pets) – film d'animazione del 2016

Inglese
pets – in inglese per dire animali domestici.